El Orden Mundial (EOM) es un medio de análisis español especializado en temas de actualidad internacional. Aspira a ser el equivalente en lengua castellana a otras publicaciones como The Economist (Reino Unido), Foreign Affairs (Estados Unidos) o Le Monde Diplomatique (Francia), las cuales realizan análisis de materias complejas en el ámbito de las relaciones internacionales, pero con un lenguaje divulgativo.

Descripción 
El Orden Mundial nació en el año 2012 como un blog gratuito de temas de política internacional, el cual fue creciendo a través de artículos, mapas e infografías. Tras la salida de su fundador y primer director, Juan Pérez Ventura, el proyecto logró profesionalizarse en 2018 gracias a una campaña de crowdfunding en la plataforma Goteo.

Junto con su página web, actualmente EOM participa semanalmente en el programa de radio Julia en la Onda de Onda Cero,  y en No es un día cualquiera en Radio Nacional de España. Sus miembros también intervienen con frecuencia en programas de televisión españoles como  Al rojo vivo (La Sexta). En el año 2020, El Orden Mundial publicó un libro sobre divulgación internacional y desinformación titulado El mundo no es como crees (Ariel). 

El Orden Mundial se define como “editorialmente independiente” gracias a las suscripciones de sus lectores. Su equipo está formado principalmente por gente joven: la edad promedio de los colaboradores es de 25 años. Sus escritores representan las primeras promociones de graduados en el campo de las Relaciones Internacionales de la universidad pública española, con formación en Ciencias Políticas, Historia, Geografía, Sociología, Periodismo o Derecho.

Referencias  

Periódicos en español